Marco António Burigo Balthazar (Porto Alegre, 1983. május 14. –) brazil labdarúgó-középpályás. Rendelkezik olasz állampolgársággal is.

Források 
Marco Balthazar adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1983-ban született személyek
Rio Grande do Sul állambeliek
Brazil labdarúgók
A Servette labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A SER Caxias do Sul labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek